Саличето (Италия) — коммуна в Италии, регион Пьемонт.
 Саличето (Франция) — коммуна во Франции, департамент Верхняя Корсика.